Бояновка — название населённых пунктов на Украине:

 Бояновка — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Бояновка — село в Новоселицком районе Черновицкой области.